IL1R1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 569 амінокислот, а молекулярна маса — 65 402.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Білкові рецептори